Лурдес Домінгес Ліно і Аранча Парра Сантонха були чинними чемпіонками, але цього разу вирішили не брати участі.
Крістіна Младенович і Галина Воскобоєва виграли титул, у фіналі перемігши Петра Цетковська і Івета Мельцер з рахунком 6–3, 2–6, [10–5].

Сіяні пари 

  Юлія Гергес /  Анна-Лена Гренефельд (чвертьфінал)
  Крістіна Младенович /  Галина Воскобоєва (чемпіонки)
  Ешлі Барті /  Марина Еракович (знялись через хворобу Барті)
  Каролін Гарсія /  Оксана Калашникова (1 коло)

Сітка

Посилання 
 Main Draw 

Abierto Mexicano Telcel 2014